Giorgia Todrani (Roma, 26 de abril de 1971), conocida como Giorgia, es una cantante, compositora, presentadora de radio y productora musical italiana. Está considerada como una de las grandes voces del panorama musical italiano. En toda su carrera ha vendido unos seis millones de copias, la mayoría en Italia.

Biografía
Su carrera musical empieza en 1993, cuando presenta Nasceremo en Sanremo Giovani. Esta canción le permite acceder a la sección "Nuove proposte" del Festival de Sanremo de 1994. En dicho festival, canta E poi, una de sus canciones más conocidas en la actualidad, y queda séptima.

En 1995 vuelve al Festival de Sanremo e interpreta Come saprei, con la que gana el festival.
Entre sus dúos famosos, cabe citar:
 Vivo per lei, junto a Andrea Bocelli, en 1995.
 Sorry Seems to Be the Hardest Word, junto al cantante británico Elton John, en la gira italiana del cantante en 1995. Hasta hoy Giorgia ha sido la única cantante italiana que ha cantado con Elton John.

En 1996, participa de nuevo en el Festival de Sanremo, con la canción Strano il mio destino, la cual queda en tercera posición.

En 2001 actúa nuevamente en Sanremo con Di sole e d'azzurro. Esta vez queda en segundo puesto detrás de Elisa Toffoli.

Ha colaborado en bandas sonoras de varias películas:
 Gocce di memoria en La finestra di fronte.
 Per fare a meno di te en Solo un padre.
 Ora lo so en Il grande sogno.

Discografía
 1994 - Giorgia
 1995 - Come Thelma & Louise 
 1996 - Strano il mio destino (Live & studio 95/96) 
 1997 - Mangio troppa cioccolata
 1999 - Girasole 
 2001 - Senza ali 
 2002 - Greatest Hits - Le cose non vanno mai come credi
 2003 - Ladra di vento 
 2005 - MTV Unplugged 
 2007 - Stonata 
 2008 - Spirito libero - Viaggi di voce 1992-2008
 2011 - Dietro le apparenze 
 2013 - Senza Paura 
 2016 - Oronero
 2018 - POP Heart

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial

Cantantes de pop
Ganadores del Festival de San Remo
Cantantes femeninas de Italia
Nacidos en Roma